Polača je naselje u sastavu Grada Knina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se 7 kilometara jugoistočno od Knina, podno Dinare.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 210 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Knina